Regionalny Dworzec Autobusowy
 Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie
 Remote Database Access – protokół dostępu do bazy danych
 zalecane dzienne spożycie – ang. Recommended Dietary Allowances